Pedro Manrique de Lara puede hacer referencia a:
 Pedro Manrique de Lara y Narbona (1140-1202), II señor de Molina y de Mesa, XIII vizconde de Narbona, hijo de Manrique Pérez de Lara y Ermesenda de Narbona, casado con Sancha de Navarra, y con Margarita Guillén;
 Pedro I Ruiz Manrique de Lara (m. después de 1276), hijo de Rodrigo Manrique de Lara, I señor de Amusco;
 Pedro II Ruiz Manrique de Lara (1285-1323), IV señor de Amusco, hijo de Garcí Fernández Manrique de Lara y Teresa Ortiz de Zúñiga y Rada, casado con Teresa Rodríguez de Sotomayor;
 Pedro Manrique de Lara y Leiva (f. 1381), VI señor de Amusco, III señor de Treviño, adelantado mayor de Castilla, y merino mayor de Guipúzcoa, hijo de Garci Manrique de Lara y Sotomayor, y de Urraca de Leiva. casado con Teresa de Cisneros;
 Pedro Manrique de Lara y Mendoza (1381-1440) VIII señor de Amusco, III señor de Treviño, y de Navarrete, adelantado mayor de Castilla, hijo de Diego Gómez Manrique de Lara y Leiva y Juana de Mendoza y Fernández de Ayala, casado con Leonor de Castilla y Alburquerque;
 Pedro Manrique de Lara y Castilla (f. 1470), señor de Valdezcaray, hijo de Pedro Manrique de Lara y Mendoza, y de Leonor de Castilla y Alburquerque, casado con Isabel de Quiñones y Álvarez de Toledo, y con Contesina de Luna;
 Pedro Manríque de Lara y Figueroa (c. 1446-1481), II conde de Paredes de Nava, señor de Villapalacios y Valverde, hijo de Rodrigo Manríque de Lara y Castilla, y de Mencía Suárez de Figueroa y Lasso, casado con Leonor de Acuña y Herrera.
 Pedro Manrique de Lara y Sandoval (c. 1443-1515), I duque de Nájera, II conde de Treviño, VIII señor de Amusco, hijo de Diego Manrique de Lara y Castilla, y de María Gómez de Sandoval y González de Avellaneda, casado con Guiomar de Castro, e Inés de Mendoza y Delgadillo.
 Pedro Manrique de Lara y Quiñones (f. 1528), hijo de Pedro Manrique de Lara y Castilla, y de Isabel de Quiñones y Álvarez de Toledo, casado con Leonor de Leyva, y con Elvira Lasso Manuel;
 Pedro Manrique de Lara y Lasso, hijo de Pedro Manrique de Lara y Quiñones, y de Elvira Lasso Manuel;
 Pedro Manrique de Lara y Padilla (f. 1565), hijo de Antonio Manrique de Lara y Lasso, y de Luisa de Padilla y Enríquez.

Casa de Lara